Хлора́нт япо́нский () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства ; один из двух видов этого семейства (наряду с хлорантом пильчатым), встречающихся на территории России.

Используется в медицинских целях, а также как ароматическое растение.

Распространение 
Растёт в Хлорант японский растёт группами в тени скал, по каменистым склонам в дубовых лесах, также встречается в смешанных лесах. Ареал вида охватывает Китай, Корейский полуостров, Российский Дальний Восток и Японию.

Биологическое описание 

Многолетнее травянистое растение высотой от 20 до . Корневище ползучее, разветвлённое, распространяющееся горизонтально. Стебель прямой, голый. Листья — двух типов: чешуевидные, длиной от 5 до , широкоовальные, супротивные, в количестве двух, трёх, реже четырёх пар, — и гораздо более крупные четыре листа в верхней части стебля, расположенные в виде мутовки (в отличие от супротивных листьев у хлоранта пильчатого). Верхушечные листья — с коротким черешком (длиной от 3 до ), голые, овальные или эллиптические, заострённые, с выемчато-пильчатым острозубчатым краем; во время цветения их длина составляет от 2 до , ширина — от 1 до , после цветения они продолжают расти и во время плодоношения достигают в длину  (иногда даже ), а в ширину — , иногда —  (у хлоранта пильчатого листья обычно меньше).

Соцветие простое, верхушечное, колосовидное, длиной от 2 до  (по другим данным — от 4 до ), на относительно длинной ножке (длиной до ), одиночное — в отличие от хлоранта пильчатого, растения которого несут два колоса. Цветки двуполые, сидячие, белого цвета, без околоцветника. Тычинки ярко-белые, длиной от 5 до , в количестве трёх, при этом две крайние развиты нормально, а средняя обычно недоразвита (в отличие от хлоранта пильчатого, у которого нормально развиты все три тычинки); после цветения опадают. Завязь имеет коническую форму; рыльце сидячее, притуплённое. Тычинок три, с относительно толстыми тычиночными нитями, прикреплёнными к завязи.

Плод — мясистая округлая костянка зеленоватого цвета, косая, суженная к основанию, длиной .

Время цветения — апрель—май, время плодоношения — июль—август.

Число хромосом: 2n = 30.

Таксономия 
Хлорант японский — один примерно из 15—20 видов рода  семейства .

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие названия:

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Лекарственные растения
Хлорантовые
Флора Дальнего Востока